Laperrière-sur-Saône – comune francese
 Poiseul-la-Ville-et-Laperrière – comune francese
 Ian Laperrière – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato statunitense